Operclipygus kerga  — вид жуков-карапузиков из семейства Histeridae (Histerinae, Exosternini).
Южная Америка: Боливия, Бразилия, Венесуэла. Длина 2.40—2.87 мм, ширина 2.18—2.46 мм. Цвет красновато-коричневый. Тело округлой формы, лоб слегка выпуклый. От близких видов (Operclipygus planifrons, Operclipygus punctistrius) отличается наличием пигидиальной маргинальной бороздки и деталями строения гениталий.  
Вид был впервые описан в 1870 году и после недавней ревизии рода Operclipygus, проведённой в 2013 году энтомологами Майклом Катерино (Michael S. Caterino) и Алексеем Тищечкиным (Santa Barbara Museum of Natural History, Санта-Барбара, США) отнесён к видовой группе O. kerga group. 
.

Примечания

Литература 
 Mazur S. (1984). A World Catalogue of Histeridae (Coleoptera). — Polskie Pismo Entomologiczne 54(3/4): 1-376.
 Mazur S. (1997). A world catalogue of the Histeridae (Coleoptera: Histeroidea). — Genus International Journal of Invertebrate Taxonomy, Supplement: 1-373.
 Mazur S. (2011). A concise catalogue of the Histeridae (Coleoptera). — Warsaw University of Life Sciences — SGGW Press, Warsaw, 332 pp.

Operclipygus
Животные, описанные в 1870 году
Насекомые Южной Америки